Reindeer Games (1996), een film van Shayne Worcester
Reindeer Games (2000), een film van John Frankenheimer